O termo Occidental pode se referir
Occidental - Língua artificial criada a partir do Esperanto
Occidental (Califórnia) - ?
5067 Occidental - ?

Desambiguação